Улица Махалина  — улица в Ленинском районе города Владивостока. Берёт начало от дома № 157 по улице Светланской, тянется с юга на север в сопку, параллельно улице Абрекской и улице Карла Либкнехта, пересекает Славянскую улицу и соединяется с улицей Капитана Шефнера. Нумерация домов начинается от улицы Светланской.

История 
 Первое историческое название улицы — Маньчжурская. Названа в честь транспорта «Маньчжур». 20 июня (2 июля по новому стилю) 1860 года военный транспорт «Маньчжур» под командованием капитан-лейтенанта Алексея Карловича Шефнера бросил якорь в бухте Золотой Рог. Солдаты и матросы под командованием прапорщика Комарова сошли на берег и приступили к постройке поста. Этот день официально считается днём основания города Владивостока.
 Улица расположена в историческом районе Владивостока — Экипажная слободка, район между засыпанными ныне Мальцевским оврагом и Гайдамакским оврагом. Земельные участки здесь с 1870-х годов раздавались матросам Сибирского флотского экипажа.
 12 февраля 1941 г., к 20-летию войск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), постановлением исполнительного комитета Владивостокского городского Совета депутатов трудящихся улица Маньчжурская была переименована в улицу Махалина, в честь начальника пограничной заставы «Пакшикори» Дальневосточного пограничного округа, лейтенанта, Героя Советского Союза Алексея Ефимовича Махалина . На пересечении улицы Светланской с улицей Махалина на торце дома № 157 установлена аннотационная доска.

Исторические здания 
 Дом 6. Построен в 1903 г. Деревянный одноэтажный жилой дом на высоком цоколе из естественного камня, вытянутый в глубь участка, с пристройкой и крыльцом к торцовому фасаду со стороны ул. Махалина. Наличники окон по протяженному южному фасаду декорированы плоскостной резьбой, северный фасад глухой. Принадлежал рабочему Дальзавода, подпольщику А. И. Лымарю. Во время интервенции и Гражданской войны в 1918—1922 гг. в доме находилась конспиративная квартира Владивостокской организации РКП(б).
 Дом 11. Дом одноэтажный деревянный, Г-образный в плане. Стены обшиты тёсом, оконные наличники, ставни и подшивной карниз декорированы плоскостной резьбой с геометрическим орнаментом. Известен тем, что в 1902 году в нём открыл типолитографию и жил до своей кончины известный общественный деятель, журналист и редактор-издатель политической, общественно-литературной и морской газеты «Владивосток» Н. В. Ремезов (1855—1915).
 Дом 21. В доме в квартире А. Я. Соснина во время интервенции и Гражданской войны в 1921—1922 гг. нелегально хранился партийный архив Владивостокского городского комитета РКП(б).
 Дом 30. Никольский кафедральный собор (с 1991 года), ранее (с 1907 по 1927 гг. и 1976 по 1991 гг.) церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в память о русских воинах, погибших в русско-японской войне 1904—1905 гг.
 Другие здания, образующие ансамбль жилых домов бывшей Экипажной слободки, интересны как памятники архитектуры.

Другие здания 
 Дом 3, 3 А. На первых этажах зданий располагается Управление внутренних дел (РУВД) МВД России по Ленинскому району Владивостока.
 Дом 9 А. Отдел Управления Федеральной миграционной службы России по Приморскому краю в Ленинском районе Владивостока.

Транспорт 
Непосредственно по улице общественный транспорт не проходит. Автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. Дорожная разметка отсутствует. Светофоров нет.
Ближайшая остановка общественного транспорта на улице Светланской — Стадион «Авангард».

Интересные факты 
 В 1911 г. правительство России договорилось с правительством Японии о перезахоронении умерших от ран моряков бронепалубного крейсера «Варяг». Первоначально, по предложению архимандрита Павла (в миру Николай Иванович Ивановский), главы Русской Духовной Миссии в Корее (1906—1912 гг.), планировалось перезахоронить прах варяжцев в склепе под церковью иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на ул. Маньчжурской (ныне — улица Махалина), а в саду при храме поставить обелиск. Однако склеп из-за нехватки средств вовремя не построили, и выбор был остановлен на Морском кладбище Владивостока..
 8 ноября 2008 года по улице прошёл Крестный ход в честь 110-летнего юбилея Владивостокской-Приморской епархии Русской Православной Церкви и 70-летия со дня рождения митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина. Перенесение святыни Дальнего Востока — Порт-Артурской иконы Божией Матери из Свято-Никольского кафедрального собора в Покровский кафедральный собор..
 20 мая 2007 года по улице прошёл Крестный ход Владивосток — Москва в рамках Международной духовно-просветительской программы «Под звездой Богородицы»..
 17 сентября 2006 года по улице прошёл большой Крестный ход с мощами святителя Николая Чудотворца..

Улица в произведениях литературы и искусства

Примечания

См. также 
Список улиц Владивостока

Улицы Владивостока